Haploschendyla är ett släkte av mångfotingar. Haploschendyla ingår i familjen småjordkrypare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Småjordkrypare
Haploschendyla